Der Dänische Fußballpokal 2021/22 (unter Sponsorenschaft auch Sydbank Pokalen) war die 68. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wurde vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale wurde 
im Brøndby Stadion ausgetragen und fand traditionell am Himmelfahrtstag (26. Mai 2022) statt. Der Sieger nimmt an der 3. Qualifikationsrunde der Europa League 2022/23 teil.

Bis zur vierten Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen. Das Viertel- und Halbfinale wurde in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

1. Runde 
Teilnehmer: 52 Mannschaften der Dänemarkserie oder tiefer, alle 28 Vereine der 2. Division 2020/21, zehn Teams der 1. Division 2020/21, sowie die letzten zwei Vereine der Superliga 2020/21 teil.

|}

2. Runde 
Teilnehmer: Die 46 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2020/21, sowie die 4 Teams auf den Plätzen Sieben bis Zehn der Superliga 2020/21.

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der zweiten Runde und die besten sechs Vereine der Superliga 2020/21.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info

2022
Fußballsaison 2021/22